Esistono più comuni francesi con questo nome

Villemer – Senna e Marna
Villemer – Yonne